Stati Uniti d'America
 Scottsburg – capoluogo della Contea di Scott, Indiana
 Scottsburg – città della Contea di Halifax, Virginia